Fabiano Cezar Viegas
Fabiano Ribeiro de Freitas

Ver também
 Socialismo fabiano

Desambiguações de antropônimos